Sorry () може означати:

Музика

Альбоми 
  — альбом 2012 року канадського панк-гурту White Lung.
  — альбом 2015 року американської співачки Мег Майєрс.

Пісні 
  — пісня 2016 року американської співачки Бейонсе.
  — пісня 1999 року новозеландської співачки Бік Рунга.
  — пісня 2007 року американського хард-рок гурту Buckcherry.
  — пісня 2012 року американської співачки Ciara.
  — пісня 1966 року австралійського рок-гурту The Easybeats.
  — пісня 1976 року ямайської співачки Грейс Джонс.
 «Sorry» — пісня 2015 року канадського співака Джастіна Бібера.
  — пісня 2007 року англійського ска-гурту Madness.
 «Sorry» — пісня 2006 року американської співачки Мадонни.
  — пісня 2015 року американського репера Ріка Росса.
  — пісня 2012 року американського хіп-хоп виконавця T.I.
  — пісня 2003 року американського R&B співака Рубена Студдарда.
 «Sorry (I Ran All the Way Home)» — пісня .
 «Sorry» — пісня As It Is з альбому .
 «Sorry» — пісня Ешлі Сімпсон з альбому .
 «Sorry» — пісня .
 «Sorry» — пісня Daughtry з альбому .
 «Sorry» — пісня Future з альбому .
 «Sorry» — пісня Guns N' Roses.
 «Sorry» — пісня Голзі з альбому .
 «Sorry» — пісня Джиммі Барнса з альбому .
 «Sorry» — пісня Jonas Brothers з альбому .
 «Sorry» — пісня Наталі Коул з альбому .
 «Sorry» — пісня Наї Рівери за участі Big Sean.
 «Sorry» — пісня The Paddingtons з альбому .
 «Sorry» — пісня Пет Бенатар з альбому .
 «Sorry» — пісня Саймона Тоуншенда з альбому .
 «Sorry» — пісня Sleeping with Sirens з альбому .
 «Sorry» — пісня Status Quo з альбому Thirsty Work.
 «Sorry» — пісня Tears For Fears з альбому .
 «Sorry» — пісня Zion I з альбому .